Schusterberg ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Schusterberg (Gemeinde Minihof-Liebau), Ortsteil von Minihof-Liebau, Bezirk Jennersdorf, Burgenland
 Schusterberg (Gemeinde Tiefgraben), Ortsteil von Tiefgraben, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Schusterberg (Gemeinde Ehrenhausen), Ortsteil von Ehrenhausen an der Weinstraße, Bezirk Leibnitz, Steiermark
 Schusterberg (Südliche Böhmerwaldausläufer) (647 m), Berg der Südlichen Böhmerwaldausläufer, Oberösterreich